El nombre Rafael Ruano puede referirse a:
 Rafael Ruano, baloncestista español nacido en Costa Rica;
 Rafael Ruano, arquitecto uruguayo.